Děkanát Mikulov neboli Děkanství mikulovské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 25 římskokatolických farností. Funkci děkana vykonával v letech 2012–2022 P. Jaroslav Svoboda, farář farnosti Pohořelice.

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství mikulovské

Mikulov
Děkanství mikulovské